Rhytismatales är en ordning av svampar. Rhytismatales ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhytismatales